Licnobelbidae är en familj av kvalster. Licnobelbidae ingår i överfamiljen Plateremaeoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Licnobelbidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Licnobelbidae